Населението на Армения към 2020 г. е 2 959 000 души.

Възрастова структура 
(2006)

 0-14 години: 20,5% (мъже: 322 189 / жени: 286 944)
 15-64 години: 68,4% (мъже: 949 975 / жени: 1 085 484)
 над 65 години: 11,1% (мъже: 133 411 / жени: 198 369)

(2009)
 0-14 години: 18,2% (мъже: 289 119 / жени: 252 150)
 15-64 години: 71,1% (мъже: 986 764 / жени: 1 123 708)
 над 65 години: 10,6% (мъже: 122 996 / жени: 192 267)

Естествен прираст

Етнически състав 

(2011)

Език 
Официален език в страната е арменският – майчин език за 97,7% от населението, следват руски и украински – 1%, португалски и испански – 0,9% и около 0,4% – други езици.

Религия 
Мнозинството от населението са християни – 98,7% (от тях: 94,7% - апостолици, католици, православни), около 1,3% от населението принадлежат към други религии (главно мюсюлмани и юдаисти).

Вижте също 
 Списък на страните по население
 Население на Европа

Външни препратки 
 Официален сайт на Националния статистически институт